Strmac je lahko:
 Strmac Pribićki (Hrvaška)
 Strmac, Priboj (Srbija)
 Strmac, Užice (Srbija)